Vis (sziget) sziget Horvátországban
Vis (település) város Horvátországban